Tomisław Leopold Tajner (ur. 14 maja 1983 w Cieszynie) – polski skoczek narciarski i kombinator norweski, a następnie trener drugiej z tych dyscyplin. Olimpijczyk (2002), uczestnik mistrzostw świata seniorów (2003) i światowego czempionatu w lotach narciarskich (2002). Medalista mistrzostw Polski w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej.

Jego ojcem jest Apoloniusz Tajner. Skoki narciarskie uprawia również córka Tomisława – Sara.

Przebieg kariery

Kombinacja norweska 
Początkowo uprawiał kombinację norweską. W dyscyplinie tej jako nastolatek zajmował wysokie pozycje w  mistrzostwach Polski – już latem 1998, w wieku nieco ponad 15 lat, uplasował się na 5. pozycji w letnim czempionacie, tracąc do brązowego medalisty, Daniela Bachledy, niespełna 45 sekund. Mimo faktu, że od stycznia 1999 zaczął regularnie startować w oficjalnych zawodach międzynarodowych w skokach narciarskich rozgrywanych pod egidą FIS należał wówczas do krajowej czołówki dwuboistów – we wrześniu 1999, jako 16-latek, zwyciężył w letnich mistrzostwach kraju, wyprzedzając srebrnego medalistę, Kazimierza Bafię, o ponad minutę i 15 sekund, a trzeciego, Rafał Kuchtę, o blisko 3,5 minuty, a zimą 2000 zdobył brązowe medale w obu konkursach indywidualnych, uzyskując zdecydowanie najlepsze wyniki w części skokowej i znacznie tracąc do rywali w biegu. W marcu 1999 startował w kończących sezon 1998/1999 zawodach Pucharu Świata B w kombinacji norweskiej w Zakopanem – po skokach zajmował 38. lokatę i nie przystąpił do biegu.

Skoki narciarskie 
Tomisław Tajner zaczął skakać w wieku 9 lat. Występował w barwach klubu KS Wisła. Zanim został powołany do kadry narodowej Polski startował w Pucharze Kontynentalnym w skokach narciarskich, gdzie w 2001 wywalczył 6. miejsce w jednym z konkursów. W tym samym roku zadebiutował w reprezentacji. Pierwszy występ w Pucharze Świata zaliczył na skoczni mamuciej w Oberstdorfie. Zajął wtedy 49. miejsce. W 2002 znalazł się w składzie na igrzyska olimpijskie w Salt Lake City. Zajął 39. lokatę na dużej skoczni. Był też w składzie reprezentacji podczas konkursu drużynowego, kiedy Polska była szósta. Niecały miesiąc później Tajner wziął udział w mistrzostwach świata w lotach narciarskich, w których był 33. W 2003 zajął 4. miejsce podczas konkursu świątecznego w Zakopanem. Poza tymi występami nie odniósł większych sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej. Po ustąpieniu z funkcji trenera polskiej kadry Apoloniusza Tajnera, Tomisław znalazł się w kadrze B. 12 października 2008 zajął 1. miejsce w mistrzostwach Słowacji w skokach narciarskich (mistrzem Słowacji został wówczas drugi Tomáš Zmoray – najlepszy ze Słowaków). W sezonie 2009/2010 wziął udział w kwalifikacjach do dwóch konkursów Pucharu Świata w Zakopanem, lecz nie zdołał zakwalifikować się do czołowej pięćdziesiątki. W tym samym roku ogłosił zakończenie sportowej kariery. W styczniu 2011 wziął udział w zawodach US Cup w amerykańskim Eau Claire, gdzie zajął 2. miejsce.

W związku ze studiami na katowickiej AWF, reprezentował AZS-AWF Katowice.

Przed sezonem 2013/2014 został jednym z trenerów kadry juniorów w kombinacji norweskiej.

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie
 2002  Salt Lake City/Park City – 39. miejsce (K-120)
 Drużynowo
 2002  Salt Lake City/Park City – 6. miejsce

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 2003  Val di Fiemme/Predazzo – 36. miejsce (K-120), 37. miejsce (K-95)
 Drużynowo
 2003  Val di Fiemme/Predazzo – 7. miejsce

Mistrzostwa świata w lotach 
 Indywidualnie
 2002  Harrachov – 33. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1999  Saalfelden am Steinernen Meer – 38. miejsce
 2001  Karpacz – 19. miejsce
 Drużynowo
 1999  Saalfelden am Steinernen Meer – 8. miejsce
 2000  Szczyrbskie Jezioro – 7. miejsce
 2001  Karpacz – 8. miejsce

Uniwersjada 
 Indywidualnie
 2005  Innsbruck/Seefeld – 36. miejsce (K-90), 19. miejsce (K-120)
 2007  Pragelato – 23. miejsce (K-95), 27. miejsce (K-125)
 2009  Yabuli – 18. miejsce (K-90), 11. miejsce (K-125)
 Drużynowo
 2007  Pragelato – 4. miejsce
 2009  Yabuli – 4. miejsce

Zimowe mistrzostwa Polski seniorów

Indywidualnie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2001/2002: 73.
 sezon 2002/2003: 66.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2002/2003 – 62.

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2000/2001: 129.
 sezon 2001/2002: 203.
 sezon 2002/2003: 137.
 sezon 2003/2004: 65.
 sezon 2004/2005: 73.
 sezon 2005/2006: 100.
 sezon 2006/2007: 63.
 sezon 2007/2008: 119.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2003: 29.
 2004: 20.
 2005: 78.
 2006: 52.

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 104.

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Kombinacja norweska

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1998/1999: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Polscy kombinatorzy norwescy
Polscy skoczkowie narciarscy na igrzyskach olimpijskich
Polscy olimpijczycy (Salt Lake City 2002)
Skoczkowie narciarscy AZS-AWF Katowice
Skoczkowie narciarscy WSS Wisła
Ludzie urodzeni w Cieszynie
Urodzeni w 1983